Owenia lobopygidata är en ringmaskart som beskrevs av Uschakov 1950. Owenia lobopygidata ingår i släktet Owenia och familjen Oweniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
lobopygidata